Бондаренко Олександр Валерійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондаренко Олександр Вікторович (1960—2013) — український актор, Народний артист України
 Бондаренко Олександр Вікторович (1987) — український підприємець, громадсько-політичний діяч, голова Дніпропетровської ОДА.
 Бондаренко Олександр Миколайович (1966) — колишній український футболіст, гравець збірної України
 Бондаренко Олександр Миколайович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондаренко Олександр Миколайович (1990) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондаренко Олександр Сергійович — солдат Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Бондаренко Олександр Степанович (1893—1941) — радянський науковець, віце-президент ВАСГНІЛ
 Бондаренко Олександр Федорович (1951) — український науковець, психолог, член-кореспондент АПНУ
Сторінки зі списками однофамільців-тезок